Трендафил Атанасов Думбалаков е български военен и революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Думбалаков е роден в 1889 година в лъгадинското село Сухо, тогава в Османската империя, днес Сохос, Гърция. Брат е на Димитър и Михаил Думбалаков, а баща му и двамата му чичовци загиват в съпротивата срещу османската власт. Учи във Военното училище в София, но се отлъчва и става четник на ВМОРО. Влиза в четата на Христо Цветков. На 15 юли 1907 година заедно с Христо Попов оглавява костурската чета, която саможертвено остава на позицията в епичното сражение на връх Ножот. В Централен държавен архив се съдържат снимки, спомени, писма и документи на Трендафил Думбалаков и братята му – ф. 1898к, 1 опис, 159 а.е.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български офицери от Македония
Български революционери от Македония
Борци срещу сръбската въоръжена пропаганда в Македония
Хора от дем Лъгадина
Хора с архиви в Централния държавен архив